Аболин (женская форма Аболиня; ) — русифицированная форма латышской фамилии  ().

Аболин 
 Аболин, Андрей Яковлевич (1858—1933) — главный садовник Старо-Русского курорта, главный садовник Кавказских Минеральных Вод.
 Аболин, Анс Кристапович (1891—1938) — советский партийный деятель.
 Аболин, Кристап Кристапович (1897—1938) — советский государственный деятель. 
 Аболин, Роберт Иванович (1886—1938) — российский/советский геоботаник, почвовед, физико-географ.

Аболина 
 Аболина, Раиса Яковлевна (1921—?) — советский искусствовед, кандидат искусствоведения, лауреат Государственной премии РСФСР (1983).

См. также 
 Ледник Аболина — ледник на северном склоне осевого хребта Джунгарского Алатау.